Die Saison 1995/96 ist die 21. Spielzeit der 2. Basketball-Bundesliga. Die reguläre Saison begann am 16. September 1995 und endete am 2. März 1996. Die Nachsaison mit Relegations- und Abstiegsrunde dauerte vom 9. März 1996 bis zum 27. April 1996.

Modus 
Die Liga war vor Saisonbeginn in zwei Staffeln (Nord und Süd) mit jeweils zwölf Mannschaften unterteilt. Die jeweils sechs besten Teams in der Abschlusstabelle der Staffeln erwarben das sportliche Teilnahmerecht an einer dreistaffeligen Relegationsrunde mit den sechs schlechtesten Teams der Basketball-Bundesliga 1995/96 zum Aufstieg in die Basketball-Bundesliga (BBL). Die jeweils sechs schlechtesten Teams nahmen an einer Abstiegsrunde teil. Pro Staffel stiegen regulär zwei Mannschaften in die zugeordneten Regionalligen ab. Die Ergebnisse der Hauptrunde wurden in die Abstiegsrunden mitgenommen.

Saisonnotizen 
 Absteiger aus der ersten Basketball-Bundesliga 1994/95 war forbo Paderborn 91 in die Gruppe Nord. Nach dem Verzicht des sportlich qualifizierten TuS Lichterfelde auf den Aufstieg, rückten neben den sportlichen Aufsteigern Rhöndorfer TV und TG Landshut auch der TuS Herten sowie die SG Braunschweig in die um zwei Mannschaften aufgestockte BBL 1995/96 hoch, da Erstligist SG Bramsche/Osnabrück sich in die Regionalliga zurückzog
 Aufsteiger in die Gruppe Nord waren Schalke 04 und TV 1864 Salzkotten sowie in die Gruppe Süd die BG Chemnitz, Bayern München und die BG Post/Südstern Karlsruhe
 Die Gruppe Süd startete schließlich mit 13 Mannschaften, so dass es ohne Aufsteiger am Ende drei Absteiger geben musste. Nach der Relegationsrunde gab es schließlich sogar vier Absteiger.
 Meister der 2. Basketball-Bundesliga wurden am Saisonende: Telekom Baskets Bonn (Nord) und TSV Speyer (Süd).

Nord

Tabelle

Abstiegsrunde 
Die Ergebnisse der Hauptrunde wurden in die Abstiegsrunden mitgenommen.

1Schalke 04 konnte in der Liga verbleiben, da es mit Bonn einen Aufsteiger und keinen Absteiger aus der BBL gab.

Süd

Tabelle

Abstiegsrunde 
Die Ergebnisse der Hauptrunde wurden in die Abstiegsrunden mitgenommen.

2Die BG Karlsruhe musste auch absteigen, da es mit der TG Landshut einen Absteiger, aber keinen Aufsteiger in die BBL gab.

Relegationsrunde 
Für die Relegationsrunde zum Aufstieg in die erste Basketball-Bundesliga, siehe Basketball-Bundesliga 1995/96#Relegationsrunde

Siehe auch 
 Liste von deutschen Basketballmannschaften

Weblinks 
 2. Basketball Bundesliga

1995/96
Basketballsaison 1995/96